Ел Родео има више значења:

 Ел Родео (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Родео (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Родео (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Родео (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Родео (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Родео (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Родео (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Родео (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Родео (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Родео, Асијенда де Пурисима (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Родео (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Родео (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Родео (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Родео (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Родео (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Родео (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Родео (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родео (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родео (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родео, Панталеон Монтоја Васкез (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родео, Ел Родео дел Линдеро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Родео (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Родео (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Родео (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Родео (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Родео (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Родео (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Родео (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео, Ел Салто дел Куерво (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео, Меса дел Родео (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Родео (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Родео (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Родео (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Родео (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Родео (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Родео (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео, Лас Прадерас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Родео (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Родео (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Родео (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Родео, Матео Васкез (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Родео (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Родео (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Родео (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Родео, Санта Марија ел Родео (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Родео (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Родео (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Родео (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео (Моктезума, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео, Ел Наранхо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео, Хуан Морено Мартинез (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Родео (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Родео, Ел Родео де Акончи (Акончи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео, Ла Моска (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео, Марија де лос Анхелес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Моктезума, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Родео (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Родео (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео, Агва Насида (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео, Бока дел Костал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родео (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Родео (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Родео (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Родео (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Родео (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику